Le tournoi de tennis de Milan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandy Collins et Lori McNeil.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Milan
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Milan
Sport en Italie en 1991
Tennis en septembre 1991
Tennis en octobre 1991